Zeitgeist — termo usado em filosofia

 Zeitgeist (álbum) — de The Smashing Pumpkins

Movimento Zeitgeist — movimento social
 Zeitgeist, o Filme — produção estadunidense de 2007

 Google Zeitgeist — serviço do Google

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema